Tenisový turnaj ATP Studena Croatia Open Umag 2011 se konal ve dnech 25.–31. července v chorvatském Umagu venku na antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení měli volný los do druhého kola.
  Juan Ignacio Chela (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (vítěz)
  Ivan Ljubičić (2. kolo)
  Marin Čilić (finále)
  Tommy Robredo (2. kolo, odstoupil)
  Fabio Fognini (semifinále)
  Andreas Seppi (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Mate Delić
  Mate Pavić
  Antonio Veić

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Dušan Lajović
  Gianluca Naso
  Rubén Ramírez Hidalgo
  Simone Vagnozzi

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Lukáš Dlouhý /  Michal Mertiňák (1. kolo)
  Daniele Bracciali /  Santiago González (semifinále)
  David Marrero /  Rubén Ramírez Hidalgo (1. kolo)
  Dustin Brown /  Michael Kohlmann ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Croatia Open Umag